Mary Stewart, Countess of Arran, född 1453, död 1488, var en skotsk prinsessa, dotter till kung Jakob II av Skottland och Maria av Gueldres. 
 

Hon gifte sig 1467 med Thomas Boyd, Earl of Arran och 1474 med James Hamilton of Cadzow.

Referenser 

Skotska prinsessor
Personer i Skottland under 1400-talet
Födda 1453
Avlidna 1488
Kvinnor